Als Europameisterschaft 1974 oder EM 1974 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1974 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1974 in Wien (Österreich)
 Dreiband-Europameisterschaft 1974 in Eeklo (Belgien)
 Faustball-Europameisterschaft 1974 in Linz (Österreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1974 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1974 in Helsinki (Finnland)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1974 in Herisau (Schweiz)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1974 in Zagreb (Jugoslawien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1974 in Eskilstuna (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1974 in Alma-Ata (UdSSR)
 Formel-2-Europameisterschaft 1974
 U-23-Fußball-Europameisterschaft 1974
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1974 in Verona (Italien)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1974 in Madrid (Spanien)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1974 in Berlin (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1974 in London (Großbritannien)
 Karate-Europameisterschaft 1974 in London (Großbritannien)
 Kendō-Europameisterschaft 1974 in Milton Keynes (Großbritannien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1974 in Rom (Italien)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1974 in Niedernsill (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1974 in Rasen-Antholz (Italien)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1974 in Imst (Österreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1974 in Madrid (Spanien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1974 in Wien (Österreich)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1974 in Stockholm (Schweden)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1974 in Novi Sad (Jugoslawien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1974 in Wien (Österreich)

!Europameisterschaft
1974